O
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák